Termin LASI ima više značenja.

 Acil-homoserin-lakton sintaza, enzim
 Lasi, pleme